Ово су варијације личних имена у различитим језицима. Таблица тренутно садржи имена у петнаест различитих језика: енглески, немачки, француски, италијански, шпански, португалски, фински, руски, пољски, украјински, латински, арапски, румунски, мађарски и литвански.

Мушка имена

Женска имена 

Имена
Имена по народима